В Соединённых Штатах Америки насчитывается 26 округов с названием Джефферсон ():

 Джефферсон — округ в штате Айдахо.
 Джефферсон — округ в штате Айова.
 Джефферсон — округ в штате Алабама.
 Джефферсон — округ в штате Арканзас.
 Джефферсон — округ в штате Вашингтон.
 Джефферсон — округ в штате Висконсин.
 Джефферсон — округ в штате Джорджия.
 Джефферсон — округ в штате Западная Виргиния.
 Джефферсон — округ в штате Иллинойс.
 Джефферсон — округ в штате Индиана.
 Джефферсон — округ в штате Канзас.
 Джефферсон — округ в штате Кентукки.
 Джефферсон — округ в штате Колорадо.
  — округ непризнанной Территории Джефферсон, существовавшей в 1859—1861 годах до образования Территории Колорадо.
 Джефферсон () — округ (приход) в штате Луизиана.
 Джефферсон — округ в штате Миссисипи.
 Джефферсон — округ в штате Миссури.
 Джефферсон — округ в штате Монтана.
 Джефферсон — округ в штате Небраска.
 Джефферсон — округ в штате Нью-Йорк.
 Джефферсон — округ в штате Огайо.
 Джефферсон — округ в штате Оклахома.
 Джефферсон — округ в штате Орегон.
 Джефферсон — округ в штате Пенсильвания.
 Джефферсон — округ в штате Теннесси.
 Джефферсон — округ в штате Техас.
 Джефферсон — округ в штате Флорида.
 См. также 
 Джефферсон-Дейвис — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.
 Джефферсон (гора)
 Джефферсон (река)